R97 ou R 97 peut faire référence à :
 Jeanne d'Arc (R97), un croiseur porte-hélicoptères de la Marine nationale française ;
 R97 : Les Hommes à terre, bande dessinée de Christian Cailleaux d'après Bernard Giraudeau parue en 2008 ;
 R97, un radical d'oligonucléotide.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres